Hannes Zingerle ist der Name folgender Personen:

* Hannes Zingerle (Politiker) (* 1987), Südtiroler Politiker
 Hannes Zingerle (Skirennläufer) (* 1995), italienischer Skirennläufer